Лебединая — русский гидроним.

 Лебединая (приток Ваха) — река в Тюменской области России.
 Лебединая (приток Туманной) —  река в Приморском крае России.